Brik ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgenija Wladimirowna Brik (1981–2022), russische Schauspielerin und Model
 Johann Emanuel Brik (1842–1925), österreichischer Eisenbahnbauingenieur
 Johannes Brik (1899–1982), österreichischer Benediktiner
 Lilja Jurjewna Brik (1891–1978), sowjetische Regisseurin und Bildhauerin
 Ossip Maximowitsch Brik (1888–1945), sowjetischer Autor

und steht außerdem für:
 eine frittierte Teigtasche aus der nordafrikanischen Küche, siehe Brik-Teig

Siehe auch:
 Brick
 BRIC
 Brigg
 Brig (Begriffsklärung)
 Bryk